Чертово — название населённых пунктов в России:

 Чертово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Чертово — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Чертово — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Чертово — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Чертово — деревня в Пестречинском районе Татарстана.
 Чертово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Чертово — до 1963 года название деревни Черемушки в Вяземском районе Смоленской области.

См. также 
 Черто́во (озеро)